św. Klemens I (zm. ok. 97) – papież
 św. Klemens (zm. ok. 312) – biskup Ankary, męczennik, święty prawosławny
św. Klemens Ochrydzki (ok. 840–916) – uczeń śś. Cyryla i Metodego, współtwórca rytu słowiańskiego, apostoł Bułgarii
 św. Klemens Maria Hofbauer (1751–1820) – czeski redemptorysta

Zobacz też: Błogosławiony Klemens